Французская Республика — официальное название современной Франции.

 Первая Французская республика (1792—1804)
 Вторая Французская республика (1848—1852)
 Третья Французская республика (1870—1940)
 Четвёртая Французская республика (1946—1958)
 Пятая Французская республика (с 1958)

См. также